Лужани (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Лужанях проживало 356 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы).

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 1 человек (0,28 %)
 Хорваты — 22 человека (8,99 %)
 Югославы — 10 человек (2,80 %)
 Мусульмане — 323 человека (90,73 %)
 Другие — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской